Zeacolpus är ett släkte av snäckor. Zeacolpus ingår i familjen tornsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tornsnäckor
Zeacolpus